Die Handball-Bundesliga 2015/16 war die 31. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 41. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Frauen in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 12. September 2015 und endete mit dem letzten Spieltag am 14. Mai 2016. Deutscher Meister wurde der Titelverteidiger aus dem Vorjahr, der Thüringer HC.

14 Mannschaften spielten im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag war Deutscher Meister 2016. Aufsteiger dieser Saison waren die SGH Rosengarten-Buchholz und der BVB Dortmund Handball. Außerdem findet die Ausspielung des DHB-Pokals zum 42. Mal statt.

Abschlusstabelle 

*Die Füchse Berlin und die SGH Rosengarten-Buchholz beantragten für die Saison 2016/17 keine Bundesligalizenz.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft

Siehe auch 
 Handball-Bundesliga
 2. Handball-Bundesliga 2015/16
 3. Liga 2015/16 der Frauen
 DHB-Pokal der Frauen 2015/16

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga der Frauen

Einzelnachweise 

Handballsaison 2015/16
2015